Rubio kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Rubio (udde),

Spanien 

 Rubio (berg), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Rubio (kulle), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Rubió, kommun, Katalonien, Província de Barcelona, 
 Rubio (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla,

Venezuela 

 Rubio, Venezuela, ort, Táchira, Municipio Junín, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar